Морле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 170 км на захід від Ренна, 70 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7621 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 14778,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Жан Ніколя (1901—1984) — французький католицький священик, член ордена ассумпціоністов, у 1945—1954 — політв'язень в СССР
 Жульєн Гійомар (1928—2010) — популярний французький кіноактор.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Морле
 [ Розташування муніципалітету Морле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер